Il nome Federico III può riferirsi ai seguenti personaggi storici:

 Federico III di Aragona, re di sicilia (1272-1337)
 Federico III – re dei Romani, già Federico I d'Austria, (1289-1330)
 Federico III d'Asburgo (1415-1493)
 Federico III del Palatinato (1515-1576) – principe elettore, detto "il Pio"
 Federico III di Germania (1831-1888)
 Federico Guglielmo III di Prussia (1770-1840)
 Federico III di Danimarca (1609-1670)
 Federico I di Prussia – già Federico III di Brandeburgo